Biláspur může být:

 Biláspur (město v Čhattísgarhu) – město v Čhattísgarhu v Indii
 okres Biláspur (Čhattísgarh) – okres v Čhattísgarhu v Indii
 Biláspur (město v Himáčalpradéši) – město v Himáčalpradéši v Indii
 okres Biláspur (Himáčalpradéš) – okres v Himáčalpradéši v Indii